Karchow bezeichnet:
 Karchow, Ortsteil der Gemeinde Bütow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern 

Karchów bezeichnet:
 Karchów, Ortsteil der Gemeinde Pawłowiczki im oberschlesischen Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski in der polnischen Woiwodschaft Oppeln 

Karchow ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Karchow (1866–1945), deutscher Schauspieler
 Ernst Karchow (1892–1953), deutscher Schauspieler, Theaterintendant und Regisseur
 Marie Karchow-Lindner (1842–1914), deutsche Schauspielerin, Journalistin und Mäzenin